Владимир Тимаков:
 Тимаков, Владимир Александрович (род. 1929) — священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей, почётный доктор богословия.
 Тимаков, Владимир Дмитриевич (1905—1977) — советский микробиолог и эпидемиолог, Герой Социалистического Труда, президент АМН СССР.